Франсуа де Вержи (; 1530 — 5 декабря 1591), граф де Шамплит — бургундский государственный деятель.

Биография 
Сын Гийома V де Вержи, сеньора д’Отре, и Марины Бургундской.

Барон и сеньор де Фуван, Отре, Море, Флеже, Ла-Рошель, Арк, Мантош, Леффон, Шамван и Ла-Мот.

После смерти отца находился под опекой матери, затем воспитывался в качестве пажа при дворе Карла V. Был знаменосцем кавалерийской роты в битве при Мюльберге в 1547 году.

Участвовал в осаде Меца, взятии Сен-Кантена и Ама, в битве при Гравелине и осаде Дуллана. После заключения Като-Камбрезийского мира был направлен под начало своего дяди Клода де Вержи в графство Бургундское.

После смерти Клода по завещанию унаследовал сеньорию Шамплит и другие земли, передававшиеся в доме де Вержи по мужской линии. Филипп II жалованной грамотой, данной в Толедо 1 февраля 1560, назначил Франсуа генеральным наместником Франш-Конте, а немного позднее — губернатором этой провинции и Шароле.

В период начала волнений в Нидерландах Франсуа де Вержи сумел поддержать порядок во Франш-Конте и пытался обеспечить безопасность графства.

После смерти первой жены продал королю Филиппу шестую часть соляных копей Салена, в просторечии называвшуюся разделом Виньори.

Жалованной грамотой от 5 сентября 1574 король Филипп возвел сеньорию Шамплит в ранг графства, а в 1583 году пожаловал Франсуа пенсион в размере 2000 франков в год. Он был назначен первым из восьми нидерландских и бургундских сеньоров, которым 8 октября 1584 был пожалован орден Золотого руна. Поскольку губернатор не мог покинуть провинцию, цепь была вручена ему через маркиза де Варамбона. Церемония состоялась в замке Водре, близ Арбуа, 5 октября 1586.

В 1589 году по поручению короля принял от архиепископа Безансона Фердинанда де Ри инвеституру на посты мэра и виконта этого города.

По словам Луи Голлю, на посту губернатора Франсуа де Вержи был «столь мудр, рассудителен, благороден и мягок к народу, как никакой другой из губернаторов Бургундии».

При этом Эжен Ружбьеф приводит список бедствий, постигших Франш-Конте в период губернаторства Франсуа де Вержи.

В 1565 году чумная эпидемия поразила графство. В Доле три четверти жителей бежали из города, а среди оставшихся семь сотен умерли от горячки.

В 1566 году из-за неурожая пшеницы и винограда была сильная дороговизна хлеба и вина.

В 1567 году новая вспышка чумы поразила все города провинции.

В том же году войска герцога Альбы проходили по испанской дороге через Франш-Конте для подавления волнений в Нидерландах, и солдатня отметилась серьезными погромами.

В 1568 году пфальцграф Цвайбрюккенский и принц Оранский пересекли графство с многочисленной армией, двигаясь на помощь французским кальвинистам, «и эта армия отметилась эксцессами всех видов при своем прохождении через страну».

В 1569 году германские банды герцога Вольфганга опустошили бальяж Амона, разграбили округу Везуля, где сожгли много деревень, в том числе бург Фаверне.

В 1571 году новая эпидемия.

В 1573 году все виноградники Безансона и остального графства были побиты заморозками.

В 1576 году солдаты принца Конде произвели беспорядки, проходя по границе провинции, чтобы вернуться во Францию.

В том же году была новая вспышка чумы, от которой в Безансоне умерли более пятисот человек.

В 1577 году Франш-Конте пострадало от прохождения испанских войск, в порядке ротации выводившихся из Нидерландов и заменявшихся новыми контингентами.

В 1578 году французы проникли в провинцию со стороны Лон-ле-Сонье, захватили Сент-Амур, затем Сен-Лоран-ла-Рош, повсюду производя опустошения.

В 1586 году новая эпидемия, более жестокая, чем предыдущие: в Салене умерло 25 семей, в Безансоне 1500 человек, в Везуле зараза была столь жестока, что в городе осталось едва 50 человек, а остальные бежали в леса или стали ее жертвами.

В 1587 году армия герцога де Гиза под предлогом преследования германских частей, пытавшихся соединиться с французскими единоверцами, проникла до самого центра провинции, производя насилия всех видов.

27 июня 1569 в Ружмоне Франсуа де Вержи был принят в братство Святого Георгия. Церемония была перенесена на эту дату из-за вторжения армии Вольфганга Цвайбрюккенского.

Франсуа де Вержи был погребен в коллегиальной церкви в Шамплите, а сердце в капелле Вержи в аббатстве Тёлле.

Семья 
1-я жена (13.07.1555, брак с папского разрешения): Клодин де Понтайе (ок. 1523—27.08.1567), дочь Анри де Понтайе и Франсуазы де Вержи, внучка Клода I де Вержи

Дети:

 Клод II де Вержи (1560—1602), граф де Шамплит. Жена 1): Катрин Шабо, дочь Леонора Шабо, графа де Шарни, и Франсуазы де Ри; 2): Элеонора Томассен, дочь Рене Томассена, рыцаря Святого Михаила
 Фернан де Вержи (1561—1594), сеньор де Флеже. Капитан пехотной роты в войсках герцога Пармского, случайно убит выстрелом из аркебузы во время смотра своего подразделения в Шамплите
 Анна де Вержи. Муж 1) (1581): Филибер, сеньор де Монмартен; 2) (1589): Жан-Луи де Понтайе, сеньор де Тальме
 Беатрикс де Вержи. Муж (19.02.1577): Ванделен-Симон де Кюзанс, сеньор де Бовуар

2-я жена (1577): Рене де Ре, дама де Водре, дочь Клода, сеньора де Ре, и Анны де Водре

Дети:

 Клериадюс де Вержи (1579—1625), граф де Шамплит. Жена (1600): Мадлен де Бофремон, дочь Клода де Бофремона, сеньора де Сенесе, и Мари де Бришанто
 Александрина де Вержи (ум. 1592, Доль), не замужем

Примечания

Литература 
 , pp. 39—40
 , pp. 83—87
 , pp. 343—353 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. II. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 1981—1982

Ссылки 
 
 
 

Участники Итальянских войн
Персоналии:Бургундия
Дом де Вержи